Андре́й Владисла́вович Попо́в () — российский хоккеист, центральный нападающий.

Воспитанник школы челябинского «Трактора», за который и играл большую часть карьеры. Летом 2016 года вместе с другом и партнёром по звену Антоном Глинкиным перешёл в «Ак Барс». В то время характеризовался как «классический русский центрфорвард, который неплохо играет на подставлениях у ворот, хорошо видит площадку». В «Ак Барсе» провёл три сезона, однако достаточно много времени не играл из-за травм. Летом 2019 года вернулся в «Трактор», но уже через сезон покинул и этот клуб.

В сезоне 2014/15 году вызывался в сборную России на чешский этап Евротура.

Статистика

Клубная карьера

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора».
  Бронзовый призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора».
 Обладатель Кубок Континента КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора».
 Чемпион КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе казанского «Ак Барса».
 Обладатель Кубок Гагарина КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе казанского «Ак Барса».

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Ак Барс»